Münzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Münzinger (1876–1962), deutscher Agrarökonom und langjähriger Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim
 Friedrich Münzinger (1884–1962), deutscher Kraftwerksbauer
 Hermann Münzinger (1850?–1913), bayerischer Kaufmann und Gründer von Sport Münzinger
 Tanja Münzinger (* 1971), deutsche Judoka

Siehe auch:
 Munzinger
 Münsinger